Каталонская иммиграция в Мексику относится к людям каталонского происхождения, которые эмигрировали в Мексиканские Соединенные Штаты.
Каталонцы — известная община в Мексике, выделяющаяся среди мексиканской интеллигенции и национальной журналистики. Согласно источникам из каталонской общины, приблизительно 12 000 — это общее число тех, кто подсчитан по всей стране: в Мехико, Пуэбле, Сан-Луис-Потоси, Кинтана-Роо, Керетаро, Нижней Калифорнии, Колиме, штате Мехико, Халиско, Синалоа, Юкатане, Гуанахуато и Оахаке. Сегодня часть членов этого сообщества бизнесмены и крупные отельеры.

История 
Каталонцы на полуострове Юкатан были одними из сторонников продажи сырья в Соединенные Штаты и Европу во время правления Максимилиана Габсбурга, таких как красильное дерево и хенекен. Их фермы свидетельствуют о каталонском присутствии, пришедшем из Гаваны на территорию Новой Испании во времена Порфириата.

В правление Порфирио Диаса в Мексику прибыл большой контингент европейских иммигрантов, среди самых многочисленных были каталонцы, что, несомненно, было на этот раз намного больше, чем в колониальные времена. Также в 1902 году каталонец Артуро Мундет создал Sidral Mundet, уже традиционный яблочный напиток из Мексики, который начал продаваться по всей столице страны и близлежащих городах.

Во время Мексиканской революции (1910—1917) издавались два журнала на каталонском языке Catalònia (4 сентября 1912 г.) и Catalunya a Mèjic. Agrupació Catalana d’Art Dramàtic (Каталонская группа драматического искусства), Club Catalunya d’Esports (Каталонский спортивный клуб) и Grup Excursionista (Группа экскурсионистов) были созданы как секции, а в 1919 году при поддержке каталонского бизнесмена Артуро Мундета и Эсмеральды Сервантес Серда, была создана совместная Secció d’Auxilis de l’Orfeó Català SA (Секция помощи Orfeó Català SA).

Среди групп, эмигрировавших в Мексику, были некоторые каталонские лидеры и интеллектуалы, которые продвигали идею независимости Estat Catalá, группы сторонников независимости, которые оставались очень активными и общались с другими каталонскими группами за пределами Мексики. Unió Catalana de México возник как суверенная реакция с каталонской идентичностью, полностью отделенной от остальных испанских гражданских объединений. Во время Второй мировой войны значительная группа каталонцев эмигрировала в Мексику.

В 1958 году каталонец Франсиско Домемеч создал погреба Сан-Хуан в Текискиапане, которые годы спустя будут называться Vinos Hidalgo, будучи пионером каталонской винодельческой промышленности на мексиканской земле. Эухенио Николау основал винодельню Cruz Blanca в Текискиапане в Керетаро в 1968 году. В последующие годы старые методы виноделия были заменены технологичными методами из Соединенных Штатов, которые улучшили качество мексиканских вин и принесли новые сорта винограда с превосходным качеством для выращивания в Мексике. В 1987 году другие каталонские бизнесмены поселились в муниципалитете Эсекьель Монтес в Керетаро, чтобы основать винодельню Freixenet de México. Она специализируется на розовых и игристых винах, продолжая производить красные и белые вина. Каталонцы вводят винные фестивали, такие как Vendimia в штате Керетаро.

В 2012 году члены каталонской общины, проживающие в Мексике, потребовали независимости своей нации.

Каталонская культура в Мексике 

Orfeó Català de Mèxic — социальная, музыкальная и культурная организация каталонцев, проживающих в Мехико. Она был основана в 1906 году как филиал Каталонского центра (Catalan Center), созданного в 1905 году квинтетом Хорда-Рокабруна группой каталонских строителей, работавших над реконструкцией калифорнийского города Сан-Франциско, состоящей из музыкантов Гиллема Феррер-и-Клаве, Жосепа Рокабруна-и-Вальдивьесо и Луиса Гонзага Хорда. Нынешний президент — Рафаэль Видаль-и-Англес.

Первый совет директоров возглавил Энрик Ботей. С самого начала самой важной частью была хоровая месса под управлением Гиллема Феррера-Клаве, внука Ансельма Клаве. Он также организовывал другие мероприятия, такие как литературные вечера, конференции, экскурсии, театральные и лирические представления (с Вирхинией Фабрегас и Эсперансой Ирис) и отмечал главные официальные праздники Каталонии и Мексики.

Танцы 
Танец палотео из Юририи, Гуанахуато и Пуруандиро представляет собой введение каталонского фольклора в танцевальную культуру Бахио. Палотео каталонских Пиренеев преподавали жителям Новой Испании священники и религиозные проповедники народов отоми и пурепеча.

Примечания

Литература 
 Vicenç Riera Llorca Els exiliats catalans a Mèxic Editorial Curial, 1994

Ссылки 
 Sitio web del Orfeó Català de Mèxic, A.C.
 Sitio web del Associació Cultural Catalano Mexicana 

Каталонская диаспора
Народы Мексики